

Австро-Венгрия 

 Albatros B.I
 Fokker M.52
 Hansa-Brandenburg B.I
 Hansa-Brandenburg D.I
 Österreichische Aviatik D.I
 Albatros D.III (1916)2
 Fokker D.VII (1918)2

Великобритания 

Airco DH.1 и DH.1A
 Airco DH.2 (aka De Havilland DH.2) (1915)
 Airco DH.4 (1917)
 Airco DH.5 (aka De Havilland DH.5) (1916)
 Airco DH.6
 Airco DH.9
 Airco DH.9A
 Armstrong Whitworth F.K.3
 Armstrong Whitworth F.K.8
 Avro Type E и Es также известны как Avro 500
 Avro 504 (1916)
 Blériot Parasol моноплан
 Blériot XI
 Blériot XII
 Blériot XXI
 Breguet Type III
 Bristol Boxkite
 Bristol Coanda Monoplane
 Bristol F.2 Fighter (апрель 1917)
 Bristol F.2B Fighter
 Bristol M.1
 Bristol Prier Monoplane
 Bristol Scout (1915—1916)
 Bristol T.B.8
 Caudron G.III
 Cody V biplane
 Curtiss JN 3
 Curtiss JN 4
  De Havilland DH.10 Ariens
 Deperdussin TT Monoplane
 Fairey IIB (1917)
 Fairey IIIA (1917)
 Fairey N.10 (1917 прототип)
 Farman Biplane
 Farman F.40
 Farman HF.20
 Farman III
 Farman MF.7 Longhorn
 Farman MF.11 Shorthorn
 Farman Type Militaire, 1910
 FBA Type A
 Felixstowe F2A
 Flanders F.4
 Grahame-White Type XV

 Handley Page 0/100 и 0/400 (1916)
 Handley Page V/1500 (1918)
 Henry Farman Biplane
 Howard-Wright Biplane
 Martinsyde G.100 и G.102, известен как «Elephant»
 Martinsyde-Handasyde Monoplane
 Martinsyde S.1
 Morane-Saulnier Type AC
 Morane-Saulnier Type BB
 Morane-Saulnier Type G
 Morane-Saulnier Type H
 Morane-Saulnier Type I
 Morane-Saulnier Type L (1913)
 Morane-Saulnier Type LA (1914)
 Morane-Saulnier Type N (1914)
 Morane-Saulnier Type P (1914)
 Morane-Saulnier V
 Nieuport IV моноплан
 Nieuport 12
 Nieuport 16
 Nieuport 17
 Nieuport 20
 Nieuport 21
 Nieuport 23
 Nieuport 24
 Nieuport 27
 Paulhan biplane
 Royal Aircraft Factory B.E.12 (1915)
 Royal Aircraft Factory B.E.2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
 Royal Aircraft Factory B.E.3
 Royal Aircraft Factory B.E.8
 Royal Aircraft Factory F.E.2 (1915)
 Royal Aircraft Factory F.E.8 (1916)
 Royal Aircraft Factory R.E.1
 Royal Aircraft Factory R.E.5
 Royal Aircraft Factory R.E.7
 Royal Aircraft Factory R.E.8
 Royal Aircraft Factory S.E.2
 Royal Aircraft Factory S.E.4a
 Royal Aircraft Factory S.E.5 (1917)
 Short Bomber
 Short S.32 School Biplane
 Short S.62
 Short Tractor Biplane
 Short 184
 Short Type 820
 Short Type 827
 Sopwith 1½ Strutter(1916)
 Sopwith 3-Seater
 Sopwith 80 hp Biplane
 Sopwith Baby
 Sopwith Camel (1917)
 Sopwith Cuckoo
 Sopwith Dolphin (1918)
 Sopwith Pup (октябрь 1916)
 Sopwith Snipe (1918)
 Sopwith Tabloid
 Sopwith Triplane (1916)
 SPAD S.VII
 Vickers Boxkite
 Vickers F.B.5 (1915)
 Vickers F.B.12
 Vickers F.B.14
 Vickers F.B.19 Mk II
 Vickers FB 'Gun Carrier'
 Vickers Vimy
 Voisin III
 Wight Converted Seaplane

Германия 

 AEG G.I-G.II
 Albatros B.I
 Albatros B.II
 Albatros B.III
 Albatros C.I
 Alter A1
 Aviatik B.I
 Aviatik B.II
 Aviatik C.I
 Euler D.I
 Fokker A.I
 Fokker A.II
 Fokker A.III
 Fokker Dr.I (1917)
 Fokker E.I (1915)
 Fokker E.II
 Fokker E.III
 Fokker E.IV
 Gotha G.I
 Hanuschke E.I
 Junkers E.I
 LVG B.I
 LVG B.II
 Pfalz A.I
 Pfalz A.II
 Pfalz E.I
 Pfalz E.II
 Pfalz E.III	
 Pfalz E.IV	
 Pfalz E.V	
 Pfalz E.VI
 Rex D 6
 Rumpler B.I
 Rumpler C.I
 Schütte-Lanz D.I
 Siemens-Schuckert D.I
 Siemens-Schuckert E.I
 Siemens-Schuckert E.III
 Siemens-Schuckert R.I
 Taube

Италия 
 Caproni Ca.1 (1915)
 Caproni Ca.2 (1915)
 Caproni Ca.3 (1915)
 Caproni Ca.4 (1918)
 Caproni Ca.5 (1918?)

Россия 

 Nieuport 17
 Анатра-Д
 Lebed 12
 Сикорский С-22 "Илья Муромец" (1914)
 Сикорский "Русский витязь"

Румыния 
 A. Vlaicu nr. 1 (Reconnaissance) (1910)

США 
 Curtiss JN-4D (1917)
 American DH.4a (Britain/U.S.) (1918)
 Loening M-8 (1918)
 Navy-Curtiss F-5L (1918)

Франция 
Blériot XI
 Breguet 14 (1917)
 Caudron G.4
 Dorand AR
 Hanriot HD.1
 Maurice Farman S.11 (1914)
 Caudron G-III (Bomber) (1915)
 Morane-Saulnier L
 Morane-Saulnier P
 Nieuport 11
 Nieuport 12
 Nieuport 16
 Nieuport 17 (1916)
 Nieuport 23
 Nieuport 27
 Nieuport 28
 Salmson 2
 SPAD S.VII (август 1916)
 SPAD S.XII
 SPAD S.XIII (1917)
 Morane-Saulnier N (1917)
 Voisin III

Другие страны 
 AEG B.I (1914)
 AEG B.II (1914)
 AEG B.III (1915)
 AEG C.III (прототип)
 AEG C.II (октябрь 1915)
 AEG C.I (март 1915)
 AEG C.IV
 AEG C.VIII (прототип)
 AEG C.VII (прототип)
 AEG C.VI (прототип)
 AEG C.V (прототип)
 AEG D.I (прототип)
 AEG DJ.I (прототип)
 AEG Dr.I (1917 прототип)
 AEG G.I
 AEG G.II
 AEG G.III
 AEG G.IV
 AEG G.V
 AEG J.I (1916)
 AEG J.II (1918)
 AEG N.I
 AEG PE
 AEG R.I
 AGO C.I
 AGO C.II
 AGO C.III (прототип)
 AGO C.IV
 AGO C.VIII (прототип)
 AGO C.VII (прототип)
 Albatros B.I
 Albatros B.II
 Albatros C.I (1915)
 Albatros C.III (1916)
 Albatros C.IX
 Albatros C.V
 Albatros C.VII
 Albatros C.X
 Albatros C.XII
 Albatros D.I (1916)
 Albatros D.II (1916)
 Albatros D.III (1916)
 Albatros D.V
 Aviatik B.I (1914)
 Aviatik B.II (1914)
 Aviatik C.I (1916)
 Aviatik C.VI
 Aviatik D.I
 Brandenburg W12
 Daimler L.6
 DFW C.V
 Euler D.I
 Fokker D.I
 Fokker D.II
 Fokker D.III
 Fokker D.IV
 Fokker Dr.I (1917)
 Fokker D.V
 Fokker D.VI
 Fokker D.VII (1918)
 Fokker D.VIII (также известен как моноплан E.V) (1918)
 Fokker E.I (1915)
 Fokker E.II (1915)
 Fokker E.III (1916)
 Fokker E.IV (1916)
 Fokker E.V (также известен как моноплан D.VIII)
 Gotha G.V (1917)
 Halberstadt D.II
 Hannover C.II
 Hannover CL.II
 Hannover CL.III
 Hannover CL.IV (прототип)
 Hannover CL.V
 Hansa-Brandenburg D.I
 Junkers CL.I (1918)
 Junkers D.I (1918)
 Junkers J.I
 Kondor D.VI
 Kondor E.III
 LVG B.I
 LVG C.II (1916)
 Naglo D.II
 Pfalz D.III
 Pfalz Dr.I
 Pfalz D.XII
 Pfalz E.I
 Pfalz E.II
 Roland D.II
 Roland D.VI
 Rumpler C.I
 Rumpler C.IV
 Rumpler Taube (1911) (также известен как Etrich Taube)
 Etrich Taube (1911) (также известен как Rumpler Taube)
 Siemens-Schuckert D.I
 Siemens-Schuckert D.II
 Siemens-Schuckert D.III
 Siemens-Schuckert D.IV
 Siemens-Schuckert L.I (1918?)
 Zeppelin-Lindau D.I
 Zeppelin Staaken R.VI

См. также 
 Авиация Первой мировой войны
 Список самолётов Второй мировой войны

Списки самолётов